Marzok ist der Familienname folgender Personen:

 Iljana Marzok (* 1986), deutsche Judoka
 Willi Marzok (1946–2021), deutscher Fußballspieler